Mil caminos puede referirse a:

 Mil caminos, álbum de la cantautora peruana Damaris.
 Mil caminos, álbum de la banda chilena Lucybell.